Celini est une famille patricienne de Venise, enrichie par le négoce, qui fut agrégée à la noblesse en 1685 après avoir payé son tribut de 100 000 ducats à la guerre de Candie.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien